Кро́сна — ручний ткацький верстат.
 Кросна — інша назва п'ялець.
 Кросна — рама в деяких примітивних знаряддях (наприклад, жорен).
 Кросна — діалектна назва тканини, полотна.

Топонім 

  — містечко в Лаздийському районі Алітуського повіту.

 Кросна (Крна, Кшна) — річка на Підляшші у Люблінському воєводстві у Польщі, ліва притока Західного Бугу.
 Кросна — село в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства.

 Кросна — село в Конотопському районі Сумської області, ліквідоване в 1995 році.

Див. також 
 Кросно (значення)
 Коросно

Примітки